Biau steht für:

 Biau (Io Kufeu), ein indonesisches Dorf (Desa) im Distrikt Io Kufeu (Westtimor)
 Biau (Fluss), ein Fluss, der durch das Dorf fließt

Biau ist der Name von:
 Shien Biau Woo (* 1937), US-amerikanischer Politiker